Honfleur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Honfleur, Normandie, Département du Calvados,

Kanada 

 Honfleur (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar